Флаг муниципального образования Го́рковское Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 декабря 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5857.

Описание флага 

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения Горковское в белом, сером, голубом и зелёном цвете.

Описание герба гласит: «В серебряном и выстланном серебряною сетью лазоревом поле, волнисто пересечённом зелёно-серебряным просечённым узким волнистым поясом (с одной впадиной и одним подъёмом), справа проросшим вверх стилизованным кедром той же финифти».

Символика флага 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения Горковское.

Горковское сельское поселение — молодое муниципальное образование (центр поселения село Горки было основано в 1931 году), однако за это время было сделано очень много. На месте дремучей тайги люди быстро, умело, и слаженно построили посёлок. Горки постоянно растут и развиваются. Сейчас на берегу Оби привольно раскинулось крупное село, в котором дружно живут около двух тысяч человек двадцати национальностей.

Композиция флага и его цветовая гамма характеризуют особенности сельского поселения:

— белая часть волнистой полосы символизирует реку Обь, на берегу которой расположено поселение, река играет огромную роль в экономике поселения;

— рыболовная сеть символизирует расположенный в Горках Кушеватский рыбозавод, крупнейшее предприятие Шурышкарского района.

Рыболовная сеть как аллегория проволочной сетки, символизирует трагическое прошлое села Горки — бывшего спецпоселения;

— величественная природа Ямало-Ненецкого округа и Горковского сельского поселения отражена стилизованным изображением кедра и зелёным цветом — символом молодости, здоровья, жизненного роста и энергии. Кедр — символ красоты и совершенства, долголетия, силы и величия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Источники 
 Союз геральдистов России. Описание флага: Горковское.

Флаги с изображением кедра